Ingenohl steht für:
 Friedrich von Ingenohl (1857–1933), deutscher Marineoffizier und Admiral
 Oscar Ingenohl (1887–1966), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Villa Ingenohl, Villa in Bonn